Fuencaliente puede referirse a:

 Diputación de Fuencaliente, localidad del municipio de Serón, provincia de Almería, España.
 Fuencaliente y Calera, localidad del municipio de Serón, provincia de Almería, España.
 Fuencaliente de Puerta o Fuencalenteja, localidad del municipio de Humada, provincia de Burgos, España.
 Fuencaliente de Lucio, localidad del municipio de Valle de Valdelucio, provincia de Burgos, España.
 Fuencaliente (Ciudad Real), municipio de la provincia de Ciudad Real, España.
 Fuencaliente (Malagón), localidad del municipio de Malagón, provincia de Ciudad Real, España.
 Fuencaliente de La Palma, municipio de la isla de La Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife, España.
 Fuencaliente del Burgo, localidad del municipio de Fuentearmegil, provincia de Soria, España. 
 Fuencaliente de Medinaceli, localidad del municipio de Medinaceli, provincia de Soria, España.
 Balneario de Fuencaliente, localidad del municipio de Chulilla, provincia de Valencia, España.
 Manantial de Fuencaliente, manantial en la localidad de Huéscar, provincia de Granada, España.